Pont-Rouge är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Capitale-Nationale och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Pont-Rouge ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pont-Rouge är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Pont-Rouge. Närmaste större samhälle är Saint-Augustin-de-Desmaures,  km öster om Pont-Rouge.

I omgivningarna runt Pont-Rouge växer i huvudsak blandskog. Runt Pont-Rouge är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Pont-Rouge (lungsod)